Tellería se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 María Cristina Tellería
 Maria Teresa Tellería